Olaus Johannis, latinisering av Olof Johansson, Jansson, Jönsson eller Hansson, kan avse:
Olaus Johannis Becchius
 Olaus Johannis Schult

Se även
Olof Johansson (olika betydelser)
Olof Jönsson
Olof Hansson